Qeqertarsuit bezeichnet:
 Qeqertarsuit (Berg), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertarsuit (Insel), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertarsuit (Inselgruppe, Kangaatsiaq), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertarsuit (Inselgruppe, Nuuk), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertarsuit (Inselgruppe, Maligiannguit), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertarsuit (Inselgruppe, Sallersua), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland